Bloc per Mallorca, coalició electoral de Mallorca
 bxm també és el codi ISO 639-3 del buriat mongol, llengua parlada a Mongòlia